Miejscowości w USA:
 Bluffton – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Clay
 Bluffton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Bluffton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Bluffton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Bluffton – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Beaufort
Gminy w USA:
 Bluffton (ang. Bluffton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Bluffton (ang. Bluffton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Bluffton (ang. Bluffton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail